Пурин — химическое соединение C5N4H4.
 пурин (японская кухня) (プリン; プディング) — разновидность пудинга.

Фамилия 
Пу́рин — русская фамилия. Имеет женскую форму Пурина. Известные носители:
 Пурин, Алексей Арнольдович (род. 1955) — русский поэт, эссеист и переводчик, редактор, инженер-химик.
 Пурин, Бруно Андреевич (1928—2001) — учёный в области физической химии и технологии неорганических материалов.
 Пурин, Павел Павлович (1911—1977) — советский военачальник, участник освободительного похода в Западную Украину и Западную Белоруссию и Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.